Světový pohár ve sportovním lezení 1991 se uskutečnil jako třetí ročník Světového poháru ve sportovním lezení pod záštitou Mezinárodní horolezecké federace (UIAA), při jednotlivých kolech proběhly také zároveň otevřené závody pro muže a většinou také pro ženy. Ve stejný rok se ve Frankfurtu konal mimo seriál poháru také první ročník Mistrovství světa a o rok později Mistrovství Evropy. Závodilo se pouze v lezení na obtížnost, na Mistrovství světa také v lezení na rychlost. Započítávalo se pět nejlepších výsledků ze šesti pohárů. V Innsbrucku získali muži čtyři stříbrné medaile a ženy dvě.

Češi na SP 1991 
Česká reprezentace se účastnila mezinárodních závodů od počátku, mezi prvními například talentovaný Jindřich Hudeček, který skončil po třech závodech celkově 24.

Přehledy závodů

Muži

Ženy

Medaile podle zemí za jednotlivá kola

Medaile podle zemí celkově

Odkazy

Reference

Související články 
 Závodní lezení
 1. Mistrovství světa ve sportovním lezení 1991
 Český pohár v soutěžním lezení 1991

Externí odkazy 
 Český horolezecký svaz — Soutěžní sport
 Kalendář mezinárodních závodů IFSC

1991
Sportovní lezení v roce 1991
Sportovní lezení v Rakousku
Sportovní lezení v Itálii
Sportovní lezení v Japonsku
Sportovní lezení v Německu
Sportovní lezení ve Spojeném království
Sportovní události ve Vídni
Sport v Clusone
Sportovní události v Innsbrucku
Sportovní události v Tokiu
Sport v Norimberku
Sportovní události v Birminghamu